Альколедже ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 16,7 км². Население — 2816 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Dades estadístiques
 Dades generals

Муниципалитеты Льейды